Ganno ist der Familienname folgender Personen:

 Aster Ganno (um 1874–1962), äthiopische Oromo und Bibelübersetzerin
 Solimán Ganno (1931–1989), philippinischer Bischof